

Tablica

Bilješke 
NK Kamensko Karlovac je kažnjeno oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 
 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 304-305

1998-99
karlovačka-1